A Lenti járás Zala megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Lenti. Területe 624,12 km², népessége 19 783 fő, népsűrűsége pedig 32 fő/km² volt 2013 elején. 2013. július 15-én egy város (Lenti) és 47 község tartozott hozzá.

A Lenti járás a járások 1983. évi megszüntetéséig is létezett, ezen a néven 1941-től, bár már 1925-ben Lentibe helyezték a trianoni békeszerződés miatt csonkán maradt és névadó székhelyét is elvesztett Alsólendvai járás központját. 1941-ben azonban Jugoszláviától ismét Magyarországhoz került Alsólendva és környéke, ekkor itt újjászervezték az Alsóendvai járást, az addig is Magyarországhoz tartozó járást pedig a székhelyéről Lenti járásnak nevezték el.

Települései

Története

Források 
 A 218/2012. (VIII. 13.) számú kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (Magyar Közlöny 2012. évi 107. szám, 2012.augusztus 13.)
 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013., KSH

Zala megye járásai
Zala vármegye járásai